Esistono più comuni francesi con questo nome

Moncontour – Côtes-d'Armor
Moncontour – Vienne